Александр Тетерин:
 Тетерин, Александр Васильевич (1927—1990) — советский дипломат.
 Тетерин, Александр Леонидович (род. 1948) — пианист, доцент Магнитогорского музыкально-педагогического института, заслуженный артист России (1997).